MG ZS (2005) - sportieve familieauto gebouwd voor het merk MG
 MG ZS (2017) - SUV gebouwd in China voor het merk MG